Dzikowo ist der Name von sechs Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dzikowo (Obrowo)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Dzikowo (Gubin) (Heidekrug, Kreis Guben/Brandenburg)
 Dzikowo (Lubiszyn) (Wildwiese, Kreis Landsberg a.d. Warthe/Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Dzikowo (Barlinek) (Dieckow, Kreis Soldin/Brandenburg)
 Dzikowo (Polanów) (Berghof, kreis Rummelsburg/Pommern)
 Dzikowo (Wałcz) (Dyck, kreis Deutsch Krone/Pommern)